Juan López (1455-1501), cardinal espagnol ;
 Juan López (1810-1882), homme politique hondurien ;
 Juan López de Uralde (né en 1963), homme politique espagnol ;
 Juan López Sánchez (1900-1972), syndicaliste libertaire espagnol ;
 Juan López Moctezuma (1932-1995), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma mexicain ;
 Juan López de Hoyos (1511-1583), écrivain et humaniste espagnol ;
 Juan López Fontana (1908-1983), entraîneur de football uruguayen ;
 Juan López Hita (1944-2014), joueur de football espagnol ;
 Juan López de Palacios Rubios, juriste espagnol.